Кікі Бертенс і Юханна Ларссон були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі пару Натела Дзаламідзе і Ксенія Нолл з рахунком 3–6, 6–3, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Generali Ladies Linz, парний розряд
2017
Generali Ladies Linz, парний розряд